Лувіньє́-дю-Дезе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на захід від Парижа, 60 км на північний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1554 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3411,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 

 Лувіньє-дю-Дезер на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лувіньє-дю-Дезер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен